dorotka – rodzaj roślin z rodziny pryszczyrnicowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dorotka – część wsi Piskorzów w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Pieszyce
 Dorotka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Inne 

 Dorotka – zdrobnienie imienia Dorota
 Dorotka – potoczna nazwa Góry Świętej Doroty
 Dorotka – wesoły dinozaur – serial animowany